Desa Lengkong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 109,58), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 109,97), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,13, long 109,16), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,52, long 107,62), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,51, long 107,63), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,98, long 107,65), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,92, long 109,03), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,99, long 108,52), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 111,44), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,25, long 112,52), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,53, long 112,07), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 111,96), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,45, long 112,47), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,25, long 113,70), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,14, long 106,68), 
 Desa Lengkong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,70, long 111,21), 

Robotskapade Indonesienförgreningar